Натуральне число 110
 110 рік до нашої ери
 110 рік нашої ери